Mores eller Morés kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Mores, Sardinien – en kommun i Sardinien, Provincia di Sassari,

Spanien 

 Morés (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Morés (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar